Кортес (, ) — романская фамилия.

Персоналии 
 Кортес, Альберто Антон (род. 1958) — испанский дипломат.
 Кортес, Аврора (?—1998) — мексиканская актриса эпохи «Золотого века Мексиканского кинематографа».
 Кортес, Брайан (род. 1995) — чилийский футболист.
 Кортес, Виорика (род. 1935) — румынская оперная певица (меццо-сопрано) испанского происхождения.
 Кортес, Габриэль (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Кортес, Давид (род. 1992) — колумбийский футболист.
Кортес, Луис (?—?) — испанский шахматист.
 Кортес, Милтон (род. 1962) — известный мексиканский актёр, певец и композитор боливийского происхождения.
 Кортес, Оскар (род. 1968) — колумбийский футболист, защитник.
 Кортес, Раул (1932—2006) — бразильский актёр.
 Кортес, Роберто (1905—1975) — чилийский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 1930 года.
 Кортес, Роберто Карлос (род. 1977) — колумбийский футболист.
 Кортес, Сергей Альбертович (1935—2016) — белорусский композитор. Народный артист Республики Беларусь (1999).
 Кортéс, Сéсар (род. 1984) — чилийский футболист, нападающий.
 Кортес, Стэнли (имя при рождении Станислаус Крантц; 1908—1997) — американский кинооператор, более всего известный работами 1940-50-х годов.
 Кортес, Хавьер (род. 1989) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Кортéс, Хоаки́н (род. 1969) — испанский танцор фламенко и балета, хореограф, цыганский активист, посол цыган в ЕС
 Кортес, Хулио Сесар (род. 1944) — уругвайский футболист
 Кортес, Эдуард Леон (1882—1969) — французский постимпрессионист французского и испанского происхождения.
 Кортéс, Эрнáн (1485—1547) — испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков.

Составные фамилии 
 Донóсо Кортéс, Хуан (1809—1853) — испанский мыслитель и государственный деятель.
 Кортес де Альбакар, Мартин (1510—1582) — испанский космограф
 Наваррете Кортес, Урбано (1920—2010) — испанский кардинал, иезуит.
 Окасио-Кортес, Александрия (род. 1989) — американская политическая активистка.

Псевдонимы 
 Рикардо Кортес (настоящее имя Джейкоб Кранц; 1900—1977) — американский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Ана-Люсия Кортес — одна из героев телесериала «Остаться в живых»
 Семья Кортес — главные герои серии фильмов «Дети шпионов»

Географические названия 
 Кортес — департамент в Гондурасе
 Кортес — муниципалитет в штате Пернамбуку
 Кортес — муниципалитет в автономном сообществе Наварра
 Кортес — статистически обособленная местность в штате Флорида.

Составные названия 
 Кортес-де-Арагон — муниципалитет в провинции Теруэль (Арагон)
 Кортес-де-Ареносо — муниципалитет в провинции Кастильон (Валенсия)
 Кортес-де-Баса — муниципалитет в провинции Гранада (Андалусия)
 Кортес-де-Пальяс — муниципалитет в провинции Валенсия (Валенсия)
 Кортес-де-ла-Фронтера — муниципалитет в провинции Малага (Андалусия)
 Кортес-и-Граэна — муниципалитет в провинции Гранада (Андалусия)
 Пуэрто-Кортес — город на севере Гондураса, в департаменте Кортес на побережье Карибского моря.

См. также 
 Кортесы
 Кортеш
 Кортесуби